Шенди:

 Шенди — город на востоке Судана, в штате Нил.
 Шенди (маграттск. sheņdi) — отличительный признак правоверного индуса — пучок волос на макушке бритой головы (навроде чуба или оселедца). Отсюда «шендидхарма» (новоинд. Sheņdidharma = «религия шенди»).
 «Тристрам Шенди» (1759—1767) — юмористический роман британца Лоренса Стерна в девяти томах.

См. также 
 Парадокс Тристрама Шенди — рассуждение о равномощности множеств, демонстрирующее нарушение интуитивного принципа «часть меньше целого» для бесконечных множеств.

Примечания